Замок Хохбург (либо Хохберг), также известный как Замок Хахберг — руины средневекового замка в немецком городе Эммендинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг. После Гейдельбергского замка — это второй по размеру замок в Бадене. Является родовым замком маркграфов Баден-Хахбергских.

Название 
Происхождение названия замка остаётся во многом невыясненным, и согласно распространённой гипотезе, произведено от Hacho, имени одного из сподвижников Карла Великого, получившего здесь надел. Эта теория опирается, во многом, на памятную надпись времён баден-дурлахского маркграфа Карла II и на раннюю форму (например, в документе 1161 г.) названия замка — Castro Hahberc.

Очевидно только, что основатели и позднейшие владельцы замка использовали название замка для собственного поименования: так, одна из побочных линий Баденского дома носила титул фон Хахберг (=Хахбергских).

Изменение изначальной формы «Хахберг» на Хохберг произошло, видимо, сперва во французских документах, относящихся к маркграфам Хахберг-Заузенбергским, которые в XV в. были также графами Нойенбургскими.

Имя и титул Хахбергских не исчез совсем с пресечением рода Баден-Хахберг, но появляется снова в 1787 г. в связи с повторной свадьбой (морганатический брак) баденского маркграфа Карла Фридриха с Луизой Каролиной Гейер фон Гейерсберг (Luise Karoline Freiin Geyer von Geyersberg), которой по этому поводу был присвоен титул имперской графини фон Хохберг.

Исторический очерк 
Предположительно Хохбург был построен во второй половине XII в. Дитрихом фон Эммендингеном, который впоследствии называл себя «фон Хахберг». Первое письменное упоминание замка встречается, однако, лишь в 1127 г.

Дальнейшая история плохо известна, но на основании ряда свидетельств можно заключить, что последний представитель рода фон Хахберг продал свой замок и все владения Церингенам, думая тем самым финансировать своё участие во Втором крестовом походе (1147—1149).

Документ об основании аббатства Тенненбах, датированный 1161 г., называет владельцем замка уже баденского маркграфа Германа IV. С разделом маркграфства между его сыновьями Германом V и Генрихом I в 1212 г. замок Хахберг стал резиденцией маркграфов Баден-Хахберг, одной из побочных линий Баденского дома.

В 1415 г. Бернхард I из основной линии баденских маркграфов выкупил владение Хахберг у своего бездетного и обременённого долгами родственника Отто II Баден-Хахбергского, последнего из своего рода.

Укреплённый, в XV и в XVI вв. Хахберг успешно противостоял конфликтам времени: войне Верхнерейнского союза городов против Бернхарда I в 1424 г. и Крестьянской войне 1525 г.

В 1553 г. при баден-дурлахском маркграфе Карле II замок был значительно расширен и превращён в крепость. При Георге Фридрихе вокруг замка на холме дополнительно были возведены семь мощных бастионов.

В Тридцатилетней войне замок Хахберг был осаждаем с 1634 по 1636 гг., и после капитуляции гарнизона разрушен. По окончании войны он был восстановлен после 1660 г. в правление Фридриха VI.

Однако уже в 1681 г. замковые укрепления были вновь снесены, на этот раз самим Баденом, который тем самым следовал условиям Нимвегенского мирного договора, завершившего неудачную для Священной Римской империи Голландскую войну и в итоге которой Франции отошёл, в том числе, город Фрайбург-в-Брайсгау.

Три года спустя сильный пожар уничтожил сохранявшийся до тех пор нетронутым жилой Верхний замок, и, наконец, в 1688 г. разрушение довершили французские войска, взорвавшие последние укрепления.

В конце XIX в. руины замка были расчищены и укреплены во избежание полного обрушения здания.

С 1971 г. постепенной реставрацией на добровольческой основе занимается Общество по сохранению руины Хохбург, которое с 2007 г. является также арендатором всего сооружения.

Современное использование 
Замок, находящийся под управлением «Государственных замков и парков Баден-Вюртемберга», открыт для свободного посещения. С 1991 г. в подвалах Верхнего замка действует небольшой музей.

См. также 
 Маркграфство Баден-Хахберг

Литература 
 Alfons Zettler, Thomas Zotz: Die Burgen im mittelalterlichen Breisgau. Halbband 1. A — K. Nördlicher Teil. In: Archäologie und Geschichte. Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in Südwestdeutschland, Band 14. Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2003, ISBN 3-7995-7364-X, S. 122—133.
 Rolf Brinkmann: Burgruine Hochburg — von der Rodungsburg zur Festung, Selbstverlag 2001, ISBN 3-00-013515-4
 Rolf Brinkmann: Die Hochburg bei Emmendingen, Deutscher Kunstverlag München Berlin 2007, ISBN 978-3-422-02098-6

Замки Баден-Вюртемберга
Достопримечательности Баден-Вюртемберга